Недашковський, Недашківський — прізвище польського, українського походження

 Недашківський Віктор Іванович — молодший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Недашковський Володимир Степанович (* 1930) — український режисер.
 Недашковський Дмитро Григорович (1930 — ?) — радянський партійний діяч.
 Недашковський Юрій Олександрович (1961) — колишній президент НАЕК «Енергоатом».
 Недашковський Юрій Юрійович (1986) — футболіст.
 Недашківська Раїса Степанівна — актриса.
 Недашковська Дарія Юріївна — українська фехтувальниця.

Див. також 
 Недашківська

Примітки